Faithfull Forever — студийный альбом Марианны Фейтфулл. Релиз состоялся только в США.

«Some Other Spring», «Lucky Girl» и «I’m the Sky» являются уникальными для этого альбома. Остальные песни были выпущены в виде синглов или позже войдут в альбом Love in a Mist, хотя здешняя версия песни «Counting» отличается от европейского релиза, а хоровые наложения «The First Time Ever I Saw Your Face» значительно отличаются от тех, что на North Country Maid. За аранжировки отвечали ; Гас Даджен и , а за фотографию Жан-Мари Перье.

Список композиций 
 «Counting» ()
 «Tomorrow’s Calling» (Эрик Вулфсон)
 «» (Юэн Макколл)
 «With You in Mind» ()
 «In the Night Time» (Донован)
 «Ne Me Quitte Pas» (любовная тема из фильма «Шербурские зонтики») (Жак Деми, Мишель Легран)
 «» (Джон Филлипс)
 «Some Other Spring» (, Ирен Китчингс)
 «That’s Right Baby» ()
 «Lucky Girl» (, )
 «I’m the Sky» (Норма Танега)
 «I Have a Love» (Леонард Бернстайн, Стивен Сондхайм)

Примечания 

Альбомы Марианны Фейтфулл
Альбомы London Records
Альбомы США